{{Футболист
| имя = Руслан Аджинджал
| полное имя = Руслан Алексеевич Аджинджал
| изображение = Krasnodar-Loco (8).jpg
| описание изображения = В «Краснодаре»
| рост = 168
| позиция = полузащитник
| нынешний клуб = без клуба
| должность = 
| молодёжные клубы = 
| клубы = {{спортивная карьера
|1991| Динамо (Гагра)|1 (0)
|1991| Динамо (Сухуми)|14 (1)
|1992—1993| Дружба (Майкоп)|63 (11)
|1994—1999| Балтика|182 (23)
|1994| Балтика-д|5 (1)
|2000—2001| Торпедо-ЗИЛ|51 (6)
|2001—2004| Уралан|83 (11)
|2004—2005| Терек|49 (2)
|2006—2007| Луч-Энергия|52 (2)
|2008—2010| Крылья Советов|68 (3)
|2011—2013| Волга (НН)|61 (2)
|2013—2014| Крылья Советов|30 (0)
|2014—2015| Краснодар|9 (0)
|1991—2015|Всего за карьеру|668 (61)
}}
| национальная сборная = 
| тренерские клубы = 
| медали = 
}}Русла́н Алексе́евич Аджинджа́л () — советский и российский футболист, полузащитник, в дальнейшем тренер. Брат-близнец Беслана Аджинджала. В 2015—2017 годах являлся президентом Федерации футбола Абхазии.

 Ранние годы 
Руслан Аджинджал родился  года в городе Сухуми. Там же и занимался футболом до 17 лет, выступая за динамовские коллективы из Гагры и Сухуми.

 Игровая карьера 
В начале 1992 года Руслана и Беслана пригласил из Абхазии в Майкоп тогдашний главный тренер «Дружбы» Нурбий Хакунов. В команде из столицы Адыгеи братья Аджинджалы достаточно быстро вышли на первые роли и заинтересовали различные клубы.

Перед началом сезона-1994 Руслан Аджинджал перебрался в калининградскую «Балтику», с которой два года спустя вышел в высшую лигу. В «Балтике» он отыграл шесть лет, затем в его карьере были столичное «Торпедо-ЗИЛ», элистинский «Уралан», грозненский «Терек», «Луч-Энергия» из Владивостока, самарские «Крылья Советов», нижегородская «Волга».

В высшем дивизионе провёл 397 игр, забил 21 мяч.

7 июня 2015 года объявил о завершении карьеры футболиста.

 Президент Федерации футбола Абхазии 
8 сентября 2015 года президент Федерации футбола Абхазии Джемал Губаз объявил о проведении внеочередных выборов главы организации не позднее первой половины октября до ожидающегося визита в страну представителей Конфедерации независимых футбольных ассоциаций. Сам перенос очередных выборов с марта 2016 года на более ранний срок связывался с проведением в Абхазии намеченного на май чемпионата мира среди непризнанных государств, подготовка к которому не должна была совмещаться с избирательной кампанией.

16 сентября 2015 года Руслан Аджинджал объявил о намерении составить конкуренцию Джемалу Губазу и принять участие в выборах главы федерации, однако 21 сентября действующий президент объявил об уходе в отставку и снятии своей кандидатуры. 14 октября Аджинджал был объявлен единственным претендентом на пост президента федерации.

15 октября Аджинджал стал одиннадцатым президентом Федерации футбола Абхазии: голоса за него отдали 50 из 56 заявленных делегатов отчётно-выборочной конференции.

 Тренерская карьера 
25 июля 2016 года Руслан Аджинджал начал карьеру тренера и вошёл в тренерский штаб футбольного клуба «Краснодар».

В сентябре 2020 года вошёл в тренерский штаб Александра Кержакова в футбольном клубе «Томь».

 Статистика выступлений 

 Участие в турнирах высшей категорииИтого: сыграно матчей: 438. Забито мячей: 25. Голевые пасы: 43.'''

Достижения 
«Балтика»
 Победитель Первой лиги ПФЛ: 1995
 Бронзовый призёр Первой лиги ПФЛ: 1994

«Торпедо-ЗИЛ»
 Серебряный призёр Первого дивизиона ПФЛ: 2000

«Уралан»
 Серебряный призёр Первого дивизиона ПФЛ: 2001

«Терек»
 Победитель Первого дивизиона ПФЛ: 2004
 Финалист Суперкубка России: 2005

«Краснодар»
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2014/15

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Крылья Советов»
 Профиль на официальном сайте ФК «Луч-Энергия»
 Профиль на официальном сайте ФК «Краснодар»

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Динамо» Гагра
Игроки ФК «Динамо» Сухум
Игроки ФК «Дружба» Майкоп
Игроки ФК «Балтика»
Игроки ФК «Балтика-2»
Игроки ФК «Москва»
Игроки ФК «Уралан»
Игроки ФК «Ахмат»
Игроки ФК «Луч» Владивосток
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Волга» Нижний Новгород
Игроки ФК «Краснодар»